Лакруа́-Фальга́рд (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхняя Гаронна. Входит в состав кантона Кастане-Толозан. Округ коммуны — Тулуза.

Код INSEE коммуны — 31259.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 600 км к югу от Парижа, в 12 км к югу от Тулузы.

На западе коммуны протекает река Арьеж.

Климат 
Климат умеренно-океанический. Зима мягкая и снежная, весна характеризуется сильными дождями и грозами, лето сухое и жаркое, осень солнечная. Преобладают сильные юго-восточные и северо-западные ветры.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 2028 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 1262 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 979 были экономически активными, 283 — неактивными (показатель активности — 77,6 %, в 1999 году было 70,2 %). Из 979 активных жителей работали 907 человек (476 мужчин и 431 женщина), безработных было 72 (38 мужчин и 34 женщины). Среди 283 неактивных 103 человека были учениками или студентами, 120 — пенсионерами, 60 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Замок Лакруа (XVI век). Исторический памятник с 1958 года
 Церковь Нотр-Дам

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 
 
 
 

Коммуны департамента Верхняя Гаронна